Koszewski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Koszewski (1922–2015), polnischer Komponist, Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Dietmar Koszewski (* 1967), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer